Banshi bezeichnet:
 Banshi (Anyuan) (版石镇), Großgemeinde im Kreis Anyuan in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Banshi (Hunchun) (板石镇), Großgemeinde der Stadt Hunchun in der chinesischen Provinz Jilin
 Banshi (Hunjiang) (板石街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Hunjiang in der chinesischen Provinz Jilin

Siehe auch:
 Banshee, Geister in der keltischen Mythologie